Das Wort Domino (zurückgehend auf lat. dominus „Herr“) bezeichnet:

 Domino, Gesellschaftsspiel
 Bilderdomino, Lernspiel
 Domino (Kleidungsstück), schwarzer Mantel beim venezianischen Karneval oder dessen Träger
 Dominostein, Süßigkeit
 Domino (Texas), Stadt in Texas, USA

Domino bezeichnet in der Technik:

 Domino Cars, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Bauart eines Gleisbildstellwerks des Schweizer Herstellers Integra Signum
 Baureihe der „Neuen Pendelzüge“ in der Schweiz, siehe SBB RBDe 4/4
 eine Holzdübelverbindung

Domino ist Titel der folgenden Filme und Musikstücke:

 Domino (1982), deutsches Filmdrama von Thomas Brasch
 Domino sucht Liebe (1988, Originaltitel Domino), italienisches Film-Melodrama von Ivana Massetti
 Domino (2005), US-amerikanischer Actionfilm von Tony Scott
 Domino – A Story of Revenge (2019, Originaltitel Domino), US-amerikanischer Thriller von Brian De Palma
 Domino (Lied), Lied der britischen Sängerin Jessie J
 Das Lied Domino aus dem Album Invisible Touch der Band Genesis

Den Namen Domino tragen folgende Personen:

 Domino Harvey (1969–2005), US-amerikanische Kopfgeldjägerin, nach der der obige Film benannt ist
 Domino (Produzent), Rapper und Mitglied der Band „Hieroglyphics“
 Domino (Rapper), US-amerikanischer Rapper
 Fats Domino (1928–2017), eigentlich Antoine Domino, US-amerikanischer Rhythm'n'Blues-Musiker
 Lauren Domino, US-amerikanische Filmproduzentin und Drehbuchautorin.

Siehe auch:

 Domino Records, britisches Musiklabel
 Lotus-Domino, eine Datenbank für Dokumente, siehe IBM Notes
 Domino Day
 Le domino noir, Oper von Daniel-François-Esprit Auber
 Dominoeffekt
 Domino Lake
 Domino-Theorie
 Domino’s Pizza
 Der grüne Domino (1935), Filmdrama von Herbert Selpin